A Copa do Brasil de 1996 foi disputada por 40 clubes de todas as federações de futebol do país, entre 6 de fevereiro e 19 de junho de 1996, num sistema de mata-mata.

Teve o Cruzeiro como campeão, que classificou-se automaticamente para a disputa da Taça Libertadores da América de 1997.

Participantes

Confrontos

Fase Preliminar

|}

[1] O São Paulo foi eliminado por usar o jogador Lima, que não estava regularizado.
 Pênaltis: Paraná 4 x 2 Botafogo.

Final

Premiação

Ligações externas 
 Bola n@ Área - Copa do Brasil de 1996

1996
Futebol de 1996 no Brasil